Il singolare del torneo di tennis Hawaiian Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Hank Pfister che ha battuto in finale Tim Mayotte 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Harold Solomon (primo turno)
 Bob Lutz (primo turno)
 Bill Scanlon (semifinali)
 Tom Gullikson (quarti di finale)

 Tim Mayotte (finale)
 Victor Amaya (secondo turno)
 Trey Waltke (primo turno)
 Pat Du Pré (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hawaiian Open 1981